Estêvão da Gama (pai de Vasco da Gama) — pai de Vasco da Gama
 Estêvão da Gama (filho de Aires da Gama) — primo de Vasco da Gama, alcaide-mor de Silves
 Estêvão da Gama (c. 1470) — primo de Vasco da Gama, navegador
 Estêvão da Gama (1505-1576) — filho de Vasco da Gama